Plusieurs personnalités ont porté le nom de Renaud  :
 Renaud  de Gueldre
 Renaud  de Bar
 Renaud  de Forez
 Renaud  de Thouars
 Renaud  de Nevers
 Renaud  de Bourgogne
 Renaud  de Craon
 Renaud  de Château-Gontier